Фауна може бити:
 фауна -сав животињски свијет
 Фауна - римска богиња